Каранфил () — румынская фамилия. Известные носители:
 Каранфил, Нинела Кирилловна (род. 1947) — молдавская советская актриса. Народна актриса Молдавии.
 Каранфил, Нае (род. 1960) — румынский актёр, сценарист и режиссёр.
 Каранфил, Николае Георге (1893—1978) — румынский инженер, спортсмен.